Bitwa o Palmyrę (2015)
 Bitwa o Palmyrę (marzec 2016)
 Bitwa o Palmyrę (grudzień 2016)
 Bitwa o Palmyrę (2017)